Rideau rouge à Raïsko est un film français réalisé par Jean-Louis Lorenzi, et sorti en 2010.

Synopsis 

Le déroulement de l'histoire se situe dans les camps d’Auschwitz et de Raïsko en Pologne.

Fiche technique 
 Titre : Rideau Rouge à Raïsko
 Réalisation : Jean-Louis Lorenzi
 Scénario : 
 Directeur de la photographie : Patrick Sandrin 
 Montage : 
 Musique : 
 Production : Native  France Télévisions
 Durée : 
 Pays : 
 Sortie : 2010

Distribution 

 Chloé Stefani 
 Constance Dollé
 Gaelle Lebert
 Louise Blachère
 Adeline d'Hermy

Liens externes 

Téléfilm français des années 2010
Film sur la Shoah
Téléfilm diffusé en 2010
Téléfilm historique